Сент-Еле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 105 км на північ від Монпельє, 9 км на схід від Манда.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Елен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лозер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лозер